Chanteloup kan syfta på:
 Chanteloup, Deux-Sèvres
 Chanteloup, Eure
 Chanteloup, Ille-et-Vilaine
 Chanteloup, Manche